Mud Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Mud Island (Alabama)
 Mud Island (Arkansas)
 Mud Island (Georgia)
 Mud Island (Adams County, Illinois)
 Mud Island (Hancock County, Illinois)
 Mud Island (Louisiana)
 Mud Island (Michigan)
 Mud Island (Mississippi)
 Mud Island (New Hampshire)
 Mud Island (New Jersey)
 Mud Island (North Carolina)
 Mud Island (Ohio)
 Mud Island (South Carolina)
 Mud Island (South Dakota)
 Mud Island (Tennessee)
 Mud Island (Aransas County, Texas)
 Mud Island (Brazoria County, Texas)
 Mud Island (Willacy County, Texas)
 Mud Island (Vermont)